Моисеев Лев Павлович (22 июля 1924 года, г. Серов — 26 января 2012, г. Серов) — заслуженный тренер РСФСР по хоккею с шайбой. Почетный гражданин города Серова. Председатель комитета по физической культуре и спорту г. Серова.

Биография 
Лев Павлович родился 22 июля 1924 года в городе Серове. Л. П. Моисеев спортом начал заниматься в середине 1930 годов во Дворце культуры еще Надеждинского (ныне Серовского) металлургического завода, где находился единственный в городе спортивный зал. Играл в баскетбол, волейбол, с большим удовольствием занимался легкой атлетикой. В 1941 году окончил среднюю школу № 16. Поступил в Томское зенитное артиллерийско-техническое училище.

Участник Великой Отечественной войны.

В декабре 1941 года курсантов Томского училища передислоцировали в Ивановскую область. После переформирования из них стали готовить десантников. Через два месяца Лев Моисеев получил звание младшего командира и стал помощником командира взвода.
В короткий срок, освоив военную профессию парашютиста — десантника, он сам стал учить прибывающих бойцов владению оружием, приёмам рукопашного боя, прыжкам с парашютом. Их воинская часть входила в состав гвардейской воздушно-десантной бригады, являлась учебным пунктом и готовила пополнение парашютистов-десантников для фронта. В 1944 году попал в госпиталь из-за тяжёлой болезни. Два месяца лечили его в Саратовском госпитале, затем комиссовали, дали группу инвалидности и отправили домой. В 1944 году гвардии сержант Моисеев Лев Павлович вернулся в Серов, поступил на работу в Гороно и по заданию своего руководства взялся за организацию детской спортивной школы, став ее первым директором.

В 1944—1947 годах Моисеев работал в Серовском городском отделе народного образования (инструктор по военной подготовке).

В 1946 году назначается заместителем председателя городского комитета по физической культуре и спорта и вскоре возглавил горспорткомитет. В этой должности Лев Павлович проработал до 1958 года.

Лев Павлович сам принимал личное участие в первенствах Российской Федерации по лёгкой атлетике, хоккею с шайбой, баскетболу. Под его руководством команды баскетболистов и волейболистов города Серова много раз становились чемпионами области и призёрами первенств Российской Федерации. Моисеев Лев Павлович многое сделал для развития в городе лёгкой атлетики.

В 1948—1950 годах серовские легкоатлеты были победителями Всесоюзных легкоатлетических соревнований среди предприятий металлургической промышленности (Спартакиада ста заводов). Его воспитанники, мастера спорта Рахим Гатаулин, Юрий Вивденко и другие, являлись членами сборной команды Советского Союза.

Лев Павлович Моисеев — один из родоначальников отечественного хоккея с шайбой.

С 1946 года он сам играл за команду «Металлург», потом был играющим тренером.

В 1947 году по инициативе Л. П. Моисеева была построена хоккейная площадка с электрическим освещением, одна из первых в Советском Союзе.

1958—1971 гг. — старший тренер хоккейной команды «Металлург», игравшей в то время в классе «Б».

В 1953 году Л. П. Моисеев успешно оканчивает заочный факультет Московского государственного центрального института физической культуры им. В. И. Сталина.

В 1966 году команда становится чемпионом РСФСР, с вручением золотых медалей, и переходит в класс «А», где играет до 1971 года.

В эти годы Лев Павлович подготовил двенадцать мастеров спорта, в том числе, чемпионов мира Виктора Пучкова, Аркадия Рудакова, Григория Великжанина и других.

Л. П. Моисеев в 1971—1972 годах руководил спортивным клубом «Надежда» металлургического завода им. А. К. Серова.

1972—1984 гг. — председатель добровольного спортивного общества (ДСО) «Металлург».

Лев Павлович Моисеев продолжал тренировать взрослые и детские футбольные команды, занимался решением вопросов строительства новых спортивных сооружений.

После выхода на пенсию (1984) поступает на работу на Серовский металлургический завод в ремонтно-строительный цех. Возглавив строительную бригаду, занимается ремонтом и строительством спортивных сооружение, особенно много сил отдал на строительстве Дворца спорта с искусственным льдом. Дворец введен в строй в конце 1980 годов.

Лев Павлович продолжал интересоваться спортивной жизнью в городе, щедро делился своим опытом с действующими организаторами физкультурной и спортивной работы.

Умер Лев Моисеев 26 января 2012 года в Серове. В этом же году в городе был проведен первый межрегиональный турнир памяти знаменитого тренера с участием юных хоккеистов 2002 года рождения из Серова, Перми, Тюмени и Снежинска.

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны 2-й степени

 Имеет 15 боевых и юбилейных медалей

 Заслуженный тренер РСФСР (1970) — за многолетний вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку почётного мастера спорта Виктора Пучкова

 Нагрудный знак «Отличник физкультуры и спорта»

 Ветеран физкультуры и спорта города Серова

 Почётный гражданин города Серова (2000) — за особые заслуги перед городом в деле развития физической культуры и спорта, большой личный вклад в воспитание и подготовку спортсменов высшего класса, активную общественную деятельность.

 Почётные грамоты ЦК ВЛКСМ, Комитета физкультуры СССР, Министерства чёрной металлургии и ВЦСПС

Примечания

Ссылки 
 МОИСЕЕВ ЛЕВ ПАВЛОВИЧ
 МОИСЕЕВ Лев Павлович (1924—2012)
 Умер Лев Павлович Моисеев

Почётные граждане Серова